"Mary Jane" é a quarta música do álbum So Far, So Good... So What! da banda estadunidense Megadeth, escrita por Dave Mustaine e David Ellefson.

A música fala sobre uma garota que praticava bruxaria e foi enterrada vida pelo próprio pai. Uma parte da letra foi tirada do túmulo da jovem Mary Jane Twilliger.

O assunto abordado pela música também é interpretado como um tabu: durante uma performance ao vivo, Dave Mustaine afirmou que a música é sobre uma garota que praticava bruxaria e foi descoberta masturbando-se pelo seu pai e depois foi enterrada viva.

Desempenho nas paradas musicais 

Canções gravadas por Megadeth
Singles de 1988